Горња Црнча можде бити:
Горња Црнча, насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
Горња Црнча, насељено мјесто у општини Рожаје, Црна Гора